De Grand Prix-wegrace van Duitsland 2016 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 17 juli 2016 op de Sachsenring nabij Hohenstein-Ernstthal, Duitsland.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
Duitsland
Sport in Hohenstein-Ernstthal
Sportevenement in Saksen